Revolutionary Communist Party of India är ett politiskt parti i Indien. Partiet grundades av Saumyendranath Tagore 1934, som en utbrytning ur Communist Party of India. Under perioden 1934-1938 kallades partiet Communist League. Namnet RCPI antågs av partiets tredje kongress 1938.

RCPI var motståndare till de indiska kommunisternas nya folkfrontspolitik och samarbete med Kongresspartiet. Under Andra Världskriget stödde RCPI Quit India Movement, och en stor del av ledarskapet fängslades.

Efter kriget började RCPI organisera sovjeter (panchayats) bland bönder och arbetare, som ett första steg i den indiska revolutionen. Synen på den revolutionära vägen ledde till en partisplittring 1948, och Pannanlal Dasgupta (som var generalsekreterare under kriget) bröt sig loss och bildade ett eget RCPI. Dasgupta förespråkade väpnad kamp. Ledarskapet för Dasguptas parti togs senare över av Sudhir Kumar.

1960 gick det trotskijistiska Revolutionary Workers Party samman med Kumars RCPI. I delstatsvalet 1962 vann Kumars RCPI flera mandat. Men då Kumars RCPI stödde Nehrus linje i kriget mot Kina samma år drog sig de flesta av de ledande trotskijisterna ur RCPI.

Inför valet 1967 hade Tagores RCPI registrerats under namnet Bharater Biplabi Communist Party (RCPI på bengali) medan Kumars registrerats under namnet RCPI.

Vad som senare hände med Tagores RCPI är oklart. Om man studerar valresultaten från 1971 förefaller det som han gått över till Kumars parti (valresultatet visar en Soumendra Nath Tagore som kandidat för RCPI, i samma valkrets och med ungefär samma rösteantal som Sauyendra Nath Tagore ställt upp 1969 för BBCP. Det är också möjligt, det händer då och då, att valkommissionen helt enkelt blandat ihop RCPI och BBCP och angett fel partibeteckning i valresultatet), samtidigt som beteckningen Bharater Biplabi Communist Party levde vidare. Beteckningen BBCP försvann i valet 1972 men återkom 1977 för att sedan försvinna igen. Enligt Alexander (se externa länkar) delades Tagores parti i två, varav en del skulle ha letts av Anandi Das. Men tidigare hade Anandi Das ingått i Kumars RCPI. 

Under 1980-talet ställde Kumars RCPI som oberoende kandidater. Partiet splittrades i två falanger, och vid delstatsvalet 1991 ställde två partier upp valkretsen Hansan, RCPI (Rasik Bhatt) och RCPI (Gouranga Sin). RCPI(GS) verkar dock senare ha försvunnit. Även de två partier som ska ha bildats ur Tagores RCPI verkar ha försvunnit. RCPI (Rasik Bhatt) är med största sannolikhet den enda kvarvarande RCPI gruppen, och kallas vanligtvis bara för RCPI. Partiet är aktivt i Västbengalen och Assam och leds av Mihir Bain. I Västbengalen har partiet under perioder ingått i delstatsregeringen. Partiet är medlem i Left Front i Västbengalen.

I miljonstaden Howrah vann RCPI ett mandat i kommunalvalet 2003 (Totalt hade Left Front lanserat två RCPI-kandidater i staden).

Basthura Kalyan Parishad (Flyktingarnas Välfärdsråd) var en RCPI-relaterad (oklart till vilket falang) organisation aktiv bland läger för flyktingar från Östpakistan som kommit till Västbengalen efter Indiens delning 1947. RCPI var särskilt aktiva i lägren kring Nadia.

Partiet Real Communist Party of India som existerade kring 1991, var troligtvis en RCPI-utbrytning.

Valresultat
Valresultat listat efter registrerad partibeteckning. Endast de val där RCPI-fraktioner varit registrerade är med i beräkningen. *=Kandidaten vald.

Assam 1962 

Assam 1978 

Assam 1991 

Assam 1996 

Assam 2001 

Västbengalen 1969

Västbengalen 1971

Västbengalen 1972

Västbengalen 1977

Västbengalen 1991

Västbengalen 1996

Västbengalen 2001 

Lok Sabha-resultat för RCPI/RCPI(RB) från Assam: 

 Lok Sabha-resultat för RCPI från Bihar 

1951 års Lok Sabha-valresultat nämner ett RCPI (registrerat som nationellt parti), men det är oklart vilken fraktion det är (dock troligtvis RCPI (Pannanlal)).

Externa länkar
Tagore, Soumyendranath (1901-1974)
Trotskyism in India av Robert Alexander

Indiska vänstergrupper
Politiska partier bildade 1934
Kommunistiska partier